Батон:

 Батон — булочное изделие продолговатой формы.
 Батон — в древнегреческой мифологии возничий царя Амфиарая.
 Батон — неофициальное прозвище ПЛАРК проектов 949 и 949А, из-за характерной формы корпуса, напоминающей стандартный нарезной батон.
 Ба́т(т)он (от  — кнопка) — жаргонное название кнопки или клавиши на компьютерной клавиатуре.
 Ба́тон (от ) — позиция в покере TexasHold’em перед блайндами.
 Батон — в цирке у клоуна бамбуковая палка с расщеплённым концом для производства громкого звука при ударах.
 Батон — одно из неофициальных названий внешнего аккумулятора для смартфонов и планшетов.

Фамилия 
 Батон, Рене Эммануэль (1879—1940) — французский композитор и дирижёр.

См. также 

 
 Баттон
 Батончик
 Батони (значения)